Holitscher ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Holitscher (1859–1942), österreichischer Arzt 
 Arthur Holitscher (1869–1941), Schriftsteller